Leónidas hace referencia a varios artículos:

Ciencia
Leónidas (astronomía), lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 15 y el 21 de noviembre.

Personas
 Leónidas I, rey de Esparta sobre 489-480 a.C.
 Leónidas II, rey de Esparta sobre 254-235 a.C.
 Leónidas de Tarento, poeta griego.
 Leónidas de Alejandría (poeta), astrónomo y poeta griego del .
 Leónidas de Alejandría (santo), del s.III.

Deportistas
 Leónidas de Rodas, atleta olímpico griego.
 Leônidas da Silva, jugador de fútbol brasileño.
 Leonidas Christos Bertos, futbolista neozelandés.

Además
 Leónidas Brézhnev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1964 hasta 1982.

Ficción
 Leónidas, nombre que se le dio en Latinoamérica al personaje de Dientes de Sable en la serie de cómics X-Men .